Стамбульская футбольная лига 1948/1949 () — 45-й сезон Стамбульской футбольной лиги. Он начался 9 октября 1948 года и закончился 17 апреля 1949 года.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на mackolik.com 

1948/49
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1948 году
Спорт в Турции в 1949 году